grzyb (owocnik) – zbita część grzybni u grzybów wyższych; w mowie potocznej grzyb
 grzyby – królestwo organizmów eukariotycznych

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Według TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Grzyb – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa
 Grzyb – część wsi Gawłów w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew

Osoby o nazwisku Grzyb 
 Andrzej Grzyb – polityk PSL, poseł
 Andrzej Grzyb – polityk PO, senator
 Maciej Grzyb – polski judoka
 Rafał Grzyb – polski piłkarz
 Stefan Grzyb – polski nauczyciel, żołnierz
 Wojciech Grzyb (siatkarz) – polski siatkarz
 Wojciech Grzyb (piłkarz) – polski piłkarz
 Zofia Grzyb – polityk PZPR

Inne 
 grzyb skalny – forma skalna, powstająca na skutek erozyjnej działalności wiatru
 Grzyb – skała w grupie Kamieni Brodzińskiego na Pogórzu Wiśnickim
 Grzyb – skała koło Zamku w Mirowie
 Grzyb – skała koło Zamku w Olsztynie
 Rezerwat przyrody Kamień-Grzyb – rezerwat przyrody w województwie małopolskim
 „grzyb atomowy”

Zobacz też wsie: Grzybiany, Grzybina, Grzybiny, Grzybki, Grzybnica, Grzybowa Góra, Grzybowce, Grzybowszczyzna, Grzyby-Orzepy, Grzybów Dolny, Grzybów Hornowski